Châteauguay o Châteaugay puede referirse a lugares diversos:

() 
 Río Châteauguay, afluente del San Lorenzo.
 Châteauguay, señorío de Nueva Francia.
 Châteauguay, ciudad del Valle del Alto San Lorenzo.
 Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Batalla del Châteauguay, en 1813.
 Châteauguay, circunscripción electoral provincial.
 Châteauguay (1914-1947), circunscripción electoral federal.
 Châteauguay-Huntingdon-La Prairie (1947-1966), circunscripción electoral federal.
 Châteauguay-La Prairie (1939-1944), circunscripción electoral provincial.
 Châteauguay—Saint-Constant, circunscripción electoral federal.

() 
 Chateaugay, pueblo
 Chateaugay, ciudad (town).

Châteaugay, comuna de Puy-de-Dôme.

Otros 
 Chateaugay,  caballo de carreras.